Lilly steht für:

 eine Variante des weiblichen Vornamens Lilli
 Eli Lilly and Company, US-amerikanischer Pharmahersteller
 Villa Lilly in Bad Schwalbach, Hessen

Lilly ist der Familienname folgender Personen:
 Bob Lilly (* 1939), US-amerikanischer Footballspieler
 Douglas K. Lilly (192–2018), US-amerikanischer Meteorologe
 Eli Lilly (1838–1898), US-amerikanischer Offizier und Unternehmer
 Evangeline Lilly (* 1979), kanadische Schauspielerin
 Everett Lilly (1924–2012), US-amerikanischer Musiker
 Friedrich Lilly (1835–1906), Braunschweiger Architekt und Hofbaurat
 John Cunningham Lilly (1915–2001), US-amerikanischer Neurophysiologe
 John Lilly (Informatiker) (* 1971), US-amerikanischer Softwareentwickler
 Kristine Lilly (* 1971), US-amerikanische Fußballspielerin
 Samuel Lilly (1815–1880), US-amerikanischer Politiker
 Simon Lilly, britisch-kanadischer Astrophysiker
 Thomas Jefferson Lilly (1878–1956), US-amerikanischer Politiker

Lilly ist der Name folgender Orte:
 Lilly (Georgia)
 Lilly (Illinois)
 Lilly (Missouri)
 Lilly (North Carolina)
 Lilly (Pennsylvania)
 Lilly (Virginia)
 Lilly (Eure), französische Gemeinde im Département Eure

Siehe auch:
 Lilly unter den Linden
 Lilly Schönauer
 Lily
 Lilli
 Lillie
 Lyly